Лабрусс () — французская фамилия.
 Лабрусс, Николай Ипполит — французский адмирал и морской инженер.
 Лабрусс, Эрнест — французский историк, представитель историографической школы «Анналов».